Влади́мир Владимирович Га́рин (25 января 1987, Ленинград — 24 июня 2003, Осиновское озеро, пос. Сосново, Ленинградская область) — российский актёр.

Биография 
Родился в Ленинграде 25 января 1987 года. Родители развелись вскоре после его рождения. Володя и его сестра Наташа жили с матерью — Татьяной Витальевной Гариной — преподавателем кафедры философии образования ЛГУ им. А. С. Пушкина.

В школе отставал от сверстников и часто болел.

Учился в музыкальной школе по классу трубы и фортепиано.

С восьми лет занимался в детской студии Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье», пел партию Сима в опере Бриттена «Ноев Ковчег», в студийных постановках играл главные роли (Гадкий утёнок в одноимённой постановке по сказке Андерсена, лётчик в «Маленьком принце», отец в опере И. Цеслюкевич «Подменыш», Моисей в опере Изотовой «Исход»). Благодаря этому попал в картотеку «Ленфильма». Был приглашён озвучивать мультсериал 101 далматинец, озвучивал также фильм «Хрусталёв, машину!». Сыграл одну из главных ролей в фильме «Возвращение», получившем множество кинонаград.

Гибель 
Скончался на 17-м году жизни в ночь с 24 на 25 июня 2003 года за 2 месяца до мировой премьеры фильма «Возвращение»: утонул в Осиновском озере под посёлком Сосново в Ленинградской области. Похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

После трагедии мама Володи, Татьяна Витальевна, взяла под свою опеку мальчика, больного лейкемией. Он тоже умер. Теперь женщина работает в реабилитационном центре.

Награды 
 Победа в номинации «Лучший актёр» (совм. с К. Лавроненко и И. Добронравовым) на Международном кинофестивале в Хихоне (Испания) за роль в фильме «Возвращение».

Фильмография 
 1998 — Улицы разбитых фонарей — эпизод
 2003 — Возвращение — старший брат Андрей

Озвучивание 
 1998 — Хрусталёв, машину!
 1999 — 101 далматинец — далматинец Ролли

Примечания

Ссылки 
 Кичин В. Он не вернётся // «Российская газета», № 3291 от 6 сентября 2003.
 Дынников М. В цветном Раю он видит сон // «Смена», 8 сентября 2003.
 Дынников М. Володя был не от мира сего // «Смена», 9 сентября 2003 — интервью с матерью актёра.
 Емельянова О. Тайна гибели Володи Гарина // «Экспресс газета», № 37 (450), 16 сентября 2003.
 Русское «Возвращение»: триумф в Венеции, горе в Петербурге // «Комсомольская правда» — интервью с матерью актёра.
 Черницына М. «Возвращение» на круги ада // «МК», 10 октября 2007 — интервью с матерью актёра.

Актёры озвучивания России
Дети-актёры России
Утонувшие
Умершие дети
Похороненные на Серафимовском кладбище